Фінал Кубка УЄФА 1990—1991 — фінал двадцятого розіграшу Кубка УЄФА. Переможцем став італійський «Інтернаціонале», який обіграв співвітчизників з Риму із загальним рахунком 2-1 за сумою двох матчів.

Шлях до фіналу

Статистика матчів

Перша зустріч

Друга зустріч 

Підсумковий рахунок 2–1 на користь «Інтернаціонале».

Посилання 
 Кубок УЄФА 1990-91 на сайті УЄФА 
 Статистика Кубка УЄФА 1990-91 на сайті RSSSF 

1991 у футболі
Фінали Кубка УЄФА
Події 8 травня
Травень 1991
Матчі ФК «Рома»